Ampera steht für:
 Opel Ampera, ein Elektro-Hybridfahrzeug
 Ampera (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Ampera (Westalor Meer), indonesisches Dorf im Distrikt Westalor Meer